Ibrahima Fall, religieux mouride sénégalais (1858-1930);
 Ibrahima Fall, homme politique sénégalais (né en 1942) ;